Майлс (), часто записывается также как Майлз.

Фамилия
 Майлс, Бернард (1907—1991) — британский актёр, режиссёр и писатель; барон.
 Майлс, Грэм (1941—2014) — английский снукерист.
 Майлс, Джеффри (1890—1986) — британский адмирал.
 Майлс, Джордж (1792/93—1824) — английский медальер.
 Майлс, Ив (род. 1978) — валлийская киноактриса.
 Майлс, София (род. 1980) — английская киноактриса.
 Майлс, Энтони (1955—2001) — британский шахматист, первый британский гроссмейстер.
 Майлс, Юстас (1868—1948) — британский игрок в жё-де-пом, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

Личное имя
 Майлс Дейвис (англ. Miles Dewey Davis III; 1926—1991) — американский джазовый трубач и бэнд-лидер.

Топонимы 
 Майлс () — небольшой городок в Квинсленде (Австралия).
 Острова Майлс () — острова в Канаде.

См. также 
 Майлз